Die All England 2021 im Badminton fanden vom 17. bis zum 21. März 2021 in Birmingham statt. Sie waren die 113. Auflage dieser Veranstaltung.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 

 Kento Momota (Viertelfinale)
 Viktor Axelsen (Finale)
 Anders Antonsen (Halbfinale)
 Anthony Ginting (1. Runde)
 Jonatan Christie (2. Runde)
 Lee Zii Jia (Champion)
 Rasmus Gemke (2. Runde)
 Srikanth Kidambi (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Carolina Marín (nicht gestartet)
 Nozomi Okuhara (Champion)
 Akane Yamaguchi (Viertelfinale)
 Ratchanok Intanon (Halbfinale)
 P. V. Sindhu (Halbfinale)
 Pornpawee Chochuwong (Final)
 Mia Blichfeldt (Viertelfinale)
 Busanan Ongbumrungpan (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (2. Runde)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (2. Runde)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Finale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Champions)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (nicht gestartet)
 Satwiksairaj Rankireddy / Chirag Shetty (2. Runde)
 Goh V Shem / Tan Wee Kiong (2. Runde)
 Marcus Ellis / Chris Langridge (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Finale)
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Champions)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (nicht gestartet)
 Jongkolphan Kititharakul / Rawinda Prajongjai (1. Runde)
 Nami Matsuyama / Chiharu Shida (Halbfinale)
 Gabriela Stoeva / Stefani Stoeva (2. Runde)
 Chloe Birch / Lauren Smith (Viertelfinale)
 Maiken Fruergaard / Sara Thygesen (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 

 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (nicht gestartet)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (Champions)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Halbfinale)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (Halbfinale)
 Goh Soon Huat / Shevon Jemie Lai (1. Runde)
 Tan Kian Meng / Lai Pei Jing (Viertelfinale)
 Thom Gicquel / Delphine Delrue (Viertelfinale)
 Chris Adcock / Gabrielle Adcock (nicht gestartet)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Turnier-Link

Badminton 2021
2021
Badmintonwettbewerb in Birmingham